Strmica je lahko:

 Strmica, Knin (Hrvaška)
 Strmica, Škofja Loka (Slovenija)
 Strmica, Vrhnika (Slovenija)